Borchgrevinck ist der Familienname folgender Personen:

 Bonaventura Borchgrevinck († frühestens 1596), Musiker und Hofkapellmeister
 Melchior Borchgrevinck (um 1570–1632), dänischer Komponist und Hofkapellmeister